Ommatolampis är ett släkte av insekter. Ommatolampis ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Ommatolampis